Fjelsted (plaats), plaats in Denemarken
 Fjelsted (parochie), parochie in Denemarken